Golfo Dulce kan syfta på:

Costa Rica 

 Golfo Dulce (bukt i Costa Rica), Puntarenas,

Guatemala 

 Lago de Izabal, sjö, Departamento de Izabal,